La saison 2017-2018 de Challenge League est la  du championnat de la deuxième division suisse, après la Super League. Le championnat oppose en matches aller-retour dix clubs dont un promu de Promotion League et un relégué de Super League.

Clubs participants

Classement

Résultats





Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2017-2018
Suisse M2
Football M2
Championnat M2